Seznam najpogostejših osebnih imen v Sloveniji:

Seznam
Podatki na dan 1. januar 2019, pridobljeni v bazi osebnik imen in priimkov: SURS-a

Glej tudi 
 seznam najpogostejših priimkov v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Najpogostejša imena po spolu  na SURS

Seznami